

Населені пункти та їхні частини

 Домбровиці — гміна в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Домбровиці — село в гміні Макув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Домбровиці — село в гміні Домбровиці Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Домбровиці — село в гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Домбровиці — село в гміні Хжонстовіце Опольського повіту Опольського воєводства
 Домбровиці — частина села Старе Ровиська в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Домбровиці — лісова осада в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки